Nysätra kyrka kan avse:

 Nysätra kyrka, Västerbotten – en kyrkobyggnad i Robertsfors kommun, Västerbotten
 Nysätra kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Enköpings kommun, Uppland